Элисе́о Сала́сар Валенсуэ́ла (; родился 14 ноября 1954 года в Сантьяго, Чили) — чилийский автогонщик.

Спортивная карьера 
Чилиец впервые попробовал себя в хоть сколько-нибудь серьёзных автоспортивных соревнованиях в середине 1970-х годов, время от времени стартуя в различных южноамериканских (преимущественно аргентинских) чемпионатах. Ряд успехов на подобном уровне позволили найти финансирование для переезда в Европу: в 1979 году Элисео выступает в различных гонках на технике Формулы-3, а через год переходит в британское первенство Формулы-1. Полноценное участие в гонках самого сильного по пилотскому составу чемпионата на старой технике чемпионата мира оказалась весьма удачным решением: чилиец, пилотируя Williams FW07, смог выиграть три из двенадцати гонок чемпионата, заняв личном зачёте второе место.

Успехи в региональном первенстве позволили изыскать дополнительную спонсорскую поддержку и найти себе место в одной из слабейших команд пелотона чемпионата мира: в 1980-82 годах Элисео проводит в данной серии 37 этапов, но уровень предоставленной ему техники не всегда позволяет Саласару даже пробиться на старт — около трети гран-при заканчиваются ещё до старта гонок. В удачных этапах чилиец запомнился не только какими-то эпизодами в гонках, но и дважды смог пробиться а очковую зону (одна из таких гонок пришлась на Гран-при Сан-Марино 1982 года, в котором из-за споров команд с руководством чемпионата приняло участие лишь 14 пилотов, а до финиша добралось лишь пять). Самый известный эпизод карьеры Элисео в этот период приходиться на Гран-при Германии того же года, когда спровоцированная чилийцем авария закончилась потасовкой прямо на обочине. В 1983 году чилиец выдаёт длительную серию с неудачами в квалификациях и в мае покидает серию, не найдя финансирования на дальнейшие старты.

Следующие несколько лет Саласар эпизодически стартует в младших формульных первенствах, пробует себя в гонках на выносливость (активно стартуя в WSPC м суточном марафоне на трассе Сарта). В начале 1990-х годов Элисео на несколько лет уходит из гонок, но в 1994 году он вновь возобновляет свои выступления — в североамериканских сериях: сначала в IMSA GT, а затем в CART IndyCar и Indy Racing League. Рестарт карьеры происходит в удачный период — в прототипах чилиец попадает в одну из быстрейших команд пелотона и уже в первый год одерживает в составе своего экипажа несколько побед в старшем классе; в гонках «чампкаров» адаптация происходит труднее, но через несколько лет — в более слабом первенстве IRL — Саласар регулярно финиширует в десятке сильнейших в гонках, одерживает одну победу и в сезоне 2000 года (в 46 лет) занимает в личном зачёте чемпионата четвёртое место. В 2002 году чилиец попадает в серьёзную аварию на тестах, продолжительное время восстанавливается, в концовке того сезона без особого успеха проводит несколько гонок и вскоре объявляет о завершении своей карьеры в гонках формульного типа.

В 2003 году Элисео пробует свои силы в ALMS, через год стартует в туринговом первенстве TC 2000. В следующие несколько лет Саласар изредка стартует в различных выставочных и ветеранских гонках, а также пробует себя в ралли — сначала в чемпионате страны, а затем и в более крупных южноамериканских гонках — вскоре поучаствовав в ралли Аргентины WRC и ралли-рейде «Дакар». В 2012 году — в 57 лет — Элисео вновь возвращается в североамериканские гонки спортпрототипов, приняв участие в стартах RSCS на технике класса GT.

Общая информация 
Элисео женат; у него и его супруги Кари Марсиняк есть один сын — Элисео Дамиан.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица выступлений в кольцевых гонках

Гонки формульного типа

IRL IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 Профиль  на сайте ewrc-results.com
 
 Профиль на database.motorsportmagazine.com
 Профиль  на сайте silhouet.com
 
 Элисео Саласар на сайте КиноПоиск

Автогонщики Чили
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-1 по алфавиту
Пилоты Формулы-1 из Чили
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ATS (Auto-Technisches Zubehor)
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ensign
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Чили
Пилоты FIA WEC
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Чили
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Гонщики NASCAR
Пилоты TC 2000
Раллисты по алфавиту
Раллисты Чили
Автогонщики ралли «Дакар»